Salto mortale (italienisch Todessprung) steht für:
 einen besonders gefährlichen Salto in der Artistik, siehe Salto (Sprung)
 Salto Mortale (1926), deutscher Spielfilm von Charles Le Derlé (1926) 
 Salto Mortale (1931), Spielfilm in deutscher und französischer Sprachfassung von Regisseur Ewald André Dupont (1931)
 Salto Mortale (1953), deutscher Spielfilm von Viktor Tourjansky (1953)
 Salto Mortale (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie von Michael Braun (1969–1972)